My Boy, une chanson d'Elvis Presley datant de 1975
 My Boy, une chanson japonaise
 My Boy, un film américain de 1921